Ugler kan henvise til flere artikler:

 Strigiformes – En orden af fugle
 Noctuidea – En familie af natsommerfugle